Ибн-Шошан или ибн-Сусан ( или שושאן; лилия) — испано-еврейская семья из Толедо, известная с XII века

 Авраам ибн-Шошан (; XIV век) — испанский аристократ, филантроп и финансист.
 Давид ибн-Шошан (; XVI век) — слепой учёный из Салоник.
 Иссахар бен-Мордехай ибн-Сусан (; деят. 1539—1572) — математик, автор сочинения о календаре.
 Соломон ибн-Шошан ( или Yazid ibn Omar ha-Nasi; ум. 1205) — толедский наси.

См. также 
 Шушан | Сассон

Примечания